Лос Ретоњос има више значења:

 Лос Ретоњос (Текоман), насеље у савезној држави Колима у Мексику
 Лос Ретоњос (Алдама), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Лос Ретоњос (Зиватанехо де Азуета), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Лос Ретоњос (Бенито Хуарез), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику
 Лос Ретоњос (Тамијава), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лос Ретоњос (Туспан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику